Mischverfahren steht für:

 Verfahren zum Mischen im Allgemeinen, siehe Mischen (Verfahrenstechnik)
 ein Ableitungssystem in der Entwässerungstechnik, siehe Mischsystem